Kleks: Akademia pana Kleksa – nadchodzący polski familijny film fantasy w reżyserii Macieja Kawulskiego, będący adaptacją książki o tym samym tytule autorstwa Jana Brzechwy. Premiera jest zaplanowana na 5 stycznia 2024 roku.

Obsada 
 Tomasz Kot – Ambroży Kleks
 Antonina Litwiniak – Ada Niezgódka
 Piotr Fronczewski – doktor

Filmy powiązane 

 Akademia pana Kleksa (1983)
 Podróże pana Kleksa (1986)
 Pan Kleks w kosmosie (1988)
 Tryumf pana Kleksa (2001)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Oficjalna strona filmu

Polskie filmy familijne
Polskie filmy fantasy
Polskie filmy przygodowe
Polskie filmy muzyczne
Polskie filmy z 2024 roku
Filmowe adaptacje utworów Jana Brzechwy
Filmy z serii Pan Kleks